Le Balcon, ensemble musical
 Le Balcon, pièce de théâtre de Jean Genet
 Le Balcon, film américain de Joseph Strick inspiré de la pièce de Jean Genet, et sorti en 1963
 Le Balcon, opéra en dix tableaux de Péter Eötvös créé en 2002.
 Le Balcon, tableau d'Édouard Manet
 Le Balcon, un court-métrage d'Henri-Paul Amar sorti en 1996.
 Le Balcon est un poème de Charles Baudelaire